Тоужим (, ) — город в районе Карловы Вары Карловарского края Чехии.

География 
Город расположен в 35 км к юго-востоку от Карловых Вар и в 50 км к северо-западу от Пльзеня, на реке Стршела, на высоте 627 м над уровнем моря. Площадь составляет 98,53 км².

Экономика 
Экономика основывается на металлообработке и пищевой промышленности.

Достопримечательности 
Из достопримечательностей можно отметить исторический центр с замком, церковь Рождения Пресвятой Девы Марии, ратушу, фрагмент городской стены.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Карловарского края